Artimora puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ribes rubrum.
 El nombre común de la planta Rubus idaeus.